

Sigle 
 Raster Image Processor – generazione di immagine bitmap per la stampa
 Requiescat in pace – "riposi in pace"
 Rock im Park – festival annuale di musica rock di Norimberga (Germania)
 Routing Information Protocol – protocollo di rete

Musica 
 Rip – secondo pseudonimo del cantante Raf
 R. I. P. (Rock in Peace) – canzone degli AC/DC del 1976
 R.I.P. – singolo discografico degli Alien Sex Fiend del 1984
 R.I.P. – album dei Coroner del 1987
 R.I.P. – album dei Rocket from the Crypt del 2008
 RIP – giornale dedicato all'heavy metal
 R. I. P. (Requiescant in pace) – canzone dei Banco del Mutuo Soccorso del 1972
 R.I.P. – singolo di Rita Ora del 2012
 R.I.P. – singolo di Sofía Reyes in collaborazione con Anitta e Rita Ora del 2019
 RIP – singolo di Arizona Zervas del 2020

Altro 
 Říp – monte della Repubblica Ceca
 7711 Říp – asteroide del sistema solare
 Rip – trasferimento di file audio o video da CD/DVD sul disco fisso, spesso codificandoli in altri formati (mp3, divx, ecc.)
 Rip - nome del protagonista del racconto Rip van Winkle, di Washington Irving (1819)

Altri progetti